Толберт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Толберт, Майк (род. 1985) — игрок в американский футбол, на позиции раннинбека.
 Толберт, Уильям Ричард (1913—1980) — президент Либерии с 1971 по 1980 год.
 Толберт, Виктория Анна Дэвид (1916—1997) — первая леди Либерии с 1971 по 1980 год.